CG, Cg eller cg kan syfta på:

 CG –  landskod för Kongo-Brazzaville
 CG – en hårdvara eller mjukvara, som skapar grafik framförallt avsedd för TV-produktion, se Character Generator
 CG – en statistisk kategori i baseboll, se Complete game
 cg – en massenhet, se Centigram
 .cg – nationell toppdomän för Kongo-Brazzaville